VV OSC, een voetbalclub uit Oosterhout bij Nijmegen
 OSC '45, een voetbalclub uit 's-Hertogenbosch
 OSC Amsterdam, een voetbalclub uit Amsterdam
 OSC (Den Haag), een voormalige voetbalvereniging uit Den Haag
 OSC Bremerhaven, een Duitse voetbalclub uit Bremerhaven
 Lille OSC, een Franse voetbalclub uit Lille (Rijsel)
 Orde van het Heilig Kruis, een Rooms-katholieke kloosterorde
 Ookmeer Slotervaart Combinatie, een voormalige handbalclub uit Amsterdam